Darvin ist eine andere Schreibung zu (Charles) Darwin:

Bekannte Namensträger sind:

 Roberto Darvin

Siehe auch:

 Darwin (Begriffsklärung)